Schimert ist der Name von:

 Gustav Schimert (1910–1990), deutscher Internist
 Janos Schimert (János Szentágothai) (1912–1994), ungarischer Anatom, Neurobiologe, Politiker